Guignol aux pieds des Alpes est un texte d'Éric-Emmanuel Schmitt écrit en 2000 pour le magazine National Geographic.

Résumé 
Chaque texte présente un département de la région Rhône-Alpes, d’une façon personnelle, poétique et drôle. Le premier chapitre sur Lyon s’appelle « Autoportrait sous forme de ville » et tente de cerner l’identité lyonnaise. Suivent l’Ain, l’Isère, la Loire, l’Ardèche, la Drôme, la Savoie, la Haute-Savoie.

Éditions 
Édition imprimée originale

Notes et références

Liens externes 

Essai d'Éric-Emmanuel Schmitt
Essai français paru en 2002